The Afterman: Ascension é o sexto álbum de estúdio da banda estadunidense de rock progressivo Coheed and Cambria. É a primeira parte de um álbum conceitual duplo, sendo sua continuação The afterman: Descencion

Enredo 
O álbum narra fatos contidos no livro The Afterman, uma prequela para a história das HQs The armory wars, a qual as músicas da banda utilizam de base.  Nele acompanhamos a jornada de Sirius Armory, um cientista que busca desvendar os segredos da Keywork. 

É considerada a primeira história da cronologia da série The armory wars, precedendo os eventos de Year of the Black Rainbow.

Faixas 
"The Hollow" - 2:11
"Key Entity Extraction I: Domino the Destitute" - 7:51
"The Afterman" - 3:11
"Mothers of Men" - 4:11
"Goodnight, Fair Lady" - 3:23
"Key Entity Extraction II: Holly Wood the Cracked" - 3:26
"Key Entity Extraction III: Vic the Butcher" - 5:47
"Key Entity Extraction IV: Evagria the Faithful" - 6:22
"Subtraction" - 3:07

Créditos 
Claudio Sanchez – vocal, guitarra, piano elétrico
Travis Stever – guitarra, vocal de apoio
Josh Eppard – bateria, percussão, teclado, vocal de apoio
Zach Cooper – baixo, vocal de apoio

Álbuns de 2012
Álbuns de Coheed and Cambria